Rezultati Nacionalno prvenstva ZDA 1960 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Darlene Hard je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Maria Bueno (finale)
  Ann Haydon-Jones  (četrtfinale) 
  Christine Truman (polfinale)
  Darlene Hard  (prvakinja) 
  Karen Hantze (tretji krog)
  Jan Lehane (četrtfinale)
  Bernice Vukovich (četrtfinale)
  Nancy Richey (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Sklici 

Ženske posamično
1960